Guyer steht für:
 Guyer Rock, Klippenfelsen in der Marguerite Bay, Antarktis
 Guyer′s Lock, Grade II listed building, Schleuse im Kennet-und-Avon-Kanal zwischen Kintbury und Newbury (Berkshire), England

Guyer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Guyer-Zeller (1839–1899), Schweizer Industrieller und Verkehrspolitiker
 Andrea Guyer (* 1979), Schweizer Schauspielerin
 August Guyer (1897–1980), Schweizer Chemiker
 Bobby Guyer (1916–1988), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Sänger des Swing

 Gertrud Guyer-Wyrsch (1920–2013), Schweizer Künstlerin
 Lux Guyer (1894–1955), Schweizer Architektin
 Mike Guyer (* 1958), Schweizer Architekt
 Murphy Guyer (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Guyer (* 1948), US-amerikanischer Philosoph
 Peter Guyer (* 1957), Schweizer Regisseur, Kameramann und Filmproduzent
 Roberto Guyer (1923–2016), argentinischer Diplomat
 Rudolf Guyer (* 1929), Schweizer Architekt, siehe Esther und Rudolf Guyer
 Samuel Guyer (1879–1950), Schweizer Kunsthistoriker
 Tennyson Guyer (1912–1981), US-amerikanischer Politiker
 Ulysses Samuel Guyer (1868–1943), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gujer